Dausset ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Dausset (1916–2009), französischer Mediziner, Hämatologe und Nobelpreisträger
 Louis Dausset (1866–1940), französischer Politiker, Senator und Hochschullehrer